Лёвушкин — русская фамилия; имеет женскую форму .

 Лёвушкин, Василий Николаевич (1922—1984)  — Герой Советского Союза.
 Лёвушкин, Валерий Владимирович (род. 1954) — советский и российский артист цирка, режиссёр.

